Сен-Марсе́ль () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 150 км на юг от Орлеана, 27 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 1 638 человек (2007).

Достопримечательности 

 Музей Argentomagus
 Галло-римский фонтан
 Развалины дома Квинта Сергиуса Макрина
 Римский театр
 Римская церковь
 Приорат
 Склеп Hôtel-Dieu
 Часовня Сен-Винсен
 Часовня Сан-Марино

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini